Узо́рное — топоним (тип: лимноним) в России.

Чукотский автономный округ 
 Узорное — озеро, в левобережье р. Эмынейвеем, координаты 62°23' с. ш. 175°48' в. д., код ГКГН 788222.
 Узорное — озеро, правобережье р. Тавайваам, севернее оз. Сельнар, координаты 64°58' с. ш. 177°29' в. д., код ГКГН 766103.
 Узорное — озеро, южнее оз. Гусиное, координаты 63°42' с. ш. 175°24' в. д., код ГКГН 764575.
 Узорное — озеро, левобережье р. Кавтаё, координаты 62°55' с. ш. 177°03' в. д., код ГКГН 767921.
 Узорное — озеро, правобережье руч. Тихий, координаты 64°51' с. ш. 175°01' в. д., код ГКГН 767014.
 Узорное — озеро, северо-западнее оз. Восточное, координаты 65°54' с. ш. 178°36' в. д., код ГКГН 784184.
 Узорное — озеро, юго-западнее оз. Лира, координаты 65°22' с. ш. 175°43' в. д., код ГКГН 783901.
 Узорное — озеро, южнее оз. Амеба, координаты 66°01' с. ш. 177°27' в. д., код ГКГН 783356.

См. также 
 Узорная
 Узорные
 Узорный